Das Herreneinzel der Australasian Championships 1922 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressieger war Rhys Gemmell. Das Finale gewann James Anderson mit 6:0, 3:6, 3:6, 6:3, 6:2 gegen Gerald Patterson. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1922